Démons et Merveilles peut désigner :
 , une chanson française de Jacques Prévert et Maurice Thiriet, utilisée dans le film de Marcel Carné Les Visiteurs du soir et chantée en 1958 par Jacques Douai ;
 Démons et Merveilles, un recueil de nouvelles de l'écrivain américain  ;
 Démons et Merveilles, un album de Lambert Wilson ;
 , le titre français du téléfilm , sorti en 1999 ;
 Démons et Merveilles, un album du rappeur Demon One, paru en 2008 ;
 Démons et Merveilles, une compagnie de théâtre originaire du Maine-et-Loire.
 Démons et Merveilles, une société spécialisée dans la fabrication de figurines sur le thème de la bande dessinée, dessins animés et manga.
 Démons et merveilles, le titre du  de la  de la série télévisée Les Mystères de l'amour, diffusé en 2019.

 Démon et merveilles, un court métrage de Bertrand Langlois, sorti en 1977.

Voir aussi